Se denomina ventilación al acto de mover o dirigir el movimiento del aire para un determinado propósito:
 Ventilación (arquitectura)
 Ventilación (contraincendio)
 Ventilación (medicina)
 Ventilación pulmonar
 Ventilación (ingeniería)
 Ventilación (minería)
 Ventilación industrial